Seskarö (eiland), een Zweeds eiland in het noorden van de Botnische Golf
 Seskarö (plaats), een dorp binnen de Zweedse gemeente Haparanda